Die CIMB Malaysian Open Squash Championships 2013 fanden vom 10. bis 15. September 2013 in Kuala Lumpur in Malaysia statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie International 50. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie World Series Gold.

Titelverteidiger waren Tarek Momen bei den Herren, der im Vorjahr Mohamed Elshorbagy mit 3:2 besiegte, sowie Raneem El Weleily bei den Damen, die Nicol David in vier Sätzen bezwang. Momen konnte auch in diesem Jahr wieder nach Siegen über Cameron Pilley, Mazen Hesham und Chris Simpson das Finale erreichen. Dort traf er auf den Engländer Peter Barker, der zuvor Omar Abdel Meguid, Mohd Nafiizwan Adnan und Borja Golán besiegte. Sein Halbfinale gegen Golán, das am Samstagabend ausgetragen wurde, musste nach einer Verletzung Barkers bis zum darauffolgenden Morgen unterbrochen werden, nachdem Golán seinem Kontrahenten ohne Absicht im Ausschwung mit dem Schläger eine Nasenfraktur zufügte. Im Endspiel setzte sich Barker in drei Sätzen gegen Momen mit 11:5, 9:11, 11:5 und 11:3 durch. Es war sein erster Titel bei den Malaysian Open und der zweite Titel der Saison.

Bei den Damen kam es zur Neuauflage des Vorjahresfinale zwischen Nicol David und Raneem El Weleily. Mit 11:8, 11:7 und 11:6 sicherte sich Nicol David deutlich ihren insgesamt achten Titel bei den Malaysian Open. Im gesamten Turnierverlauf hatte sie lediglich gegen Low Wee Wern im Viertelfinale einen Satz abgegeben.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Plätze für Qualifikanten. In der Damenkonkurrenz traten 32 Spielerinnen an, von denen 16 gesetzt waren. Von den übrigen 16 Plätzen waren acht für Qualifikanten vorgesehen. Per Wildcard erhielten Mohd Nafiizwan Adnan und Rachel Arnold einen Startplatz im jeweiligen Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren 50.000 US-Dollar sowie 70.000 US-Dollar bei den Damen.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung von squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2013
PSA World Tour 2013/14
WSA World Tour 2013/14